Рембо́ (, ), Рэ́мбо () — имя, фамилия и топоним.

Имя 
 Рембо II (ум. ок. 1121) — граф Оранжа и виконт Ниццы, участник Первого крестового похода.
 Рембо Оранский (ок. 1140/1145 — 1173) — провансальский трубадур, сеньор Оранжа и Омеласа.
 Рембо Вакейрасский (ок. 1150—1165 — ок. 1207) — провансальский трубадур, участник Четвёртого крестового похода.
 Рембо — центральноафриканский политик и военный, один из лидеров антиисламского движения «Антибалака», первый гражданин ЦАР, обвинённый в военных преступлениях Международным уголовным судом.

Фамилия 
 Рембо, Артюр (1854—1891) — французский поэт-символист. Его семья (все они представлены во французской Википедии):
  (1814—1878) — офицер, журналист и переводчик, отец Артюра Рембо.
  (1825—1907) — мать Артюра Рембо.
  (1858—1874) — сестра Артюра Рембо.
  (1860—1917) — сестра Артюра Рембо.
 Рэмбо, Джон (род. 1943) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Рэмбо, Дэк (наст. имя Норман Джей Рэмбо; 1941—1994) — американский актёр.
 Рэмбо, Питер Гуннарсон (1611/1612-1698) — шведский переселенец в Новый свет.

В культуре 
 Джон Рэмбо — вымышленный персонаж, герой книг, серии фильмов и видеоигр.
 «Рэмбо» — серия американских боевиков:
 «Рэмбо: Первая кровь» (1982);
 «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985);
 «Рэмбо III» (1988);
 «Рэмбо IV» (2008);
 «Рэмбо: Последняя кровь» (2019).
 «Рэмбо III» — роман Дэвида Моррелла по мотивам одноимённого фильма.
 Rambo III (1988) — компьютерная игра, разработанная по мотивам одноимённого фильма.
 Rambo: The Video Game —  компьютерная игра, разработанная по мотивам фильма (2014).
 Мария Рембо (Maria Rambeau) — персонаж фильма «Капитан Марвел».

Топоним 
 RAMBO — район в северо-западном Бруклине, штат Нью-Йорк, США.

См. также 
 
 
 Первая кровь